Vågen (Bergen)
 Vågen (Sandnes)
 Vågen (Stavanger)
 Vågen i Kristiansund, een stadsdeel van de Noorse stad Kristiansund
 Morten Vågen (1975), een Noorse schrijver
 De Slag in de Baai van Bergen, ook Slag van Vågen genoemd

Zie ook
 Våge